Ситник Олександр

 Ситник Олександр Борисович ( 1985) — український футболіст, півзахисник низки українських клубів, юнацької та молодіжної збірних України.
 Ситник Олександр Васильович (1920—1992) — український радянський скульптор.
 Ситник Олександр Степанович ( 1952) — український історик, археолог.

Див. також 
 Ситник